Sędziejowice (gemeente)
 Sędziejowice (Łódź)